Éric Occansey (né en 1964), joueur de basket-ball français ;
 Hugues Occansey (né en 1966), joueur et entraîneur de basket-ball français.

Homonymie de patronyme